Abborretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Abborretjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Abborretjärnen (Naverstads socken, Bohuslän, vid Kalvberg), sjö i Tanums kommun, 
Abborretjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Abborretjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (0,85 ha)
Abborretjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, vid Högen), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland, 654314-127775), sjö i Dals-Eds kommun, 
Abborretjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland, 654849-127230), sjö i Dals-Eds kommun,  (13,6 ha)
Abborretjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (5,74 ha)
Abborretjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnet (Vårviks socken, Dalsland, 656453-129173), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnet (Vårviks socken, Dalsland, 656776-129266), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborretjärnet (Ånimskogs socken, Dalsland, 653440-130716), sjö i Åmåls kommun, 
Abborretjärnet (Ånimskogs socken, Dalsland, 653694-130786), sjö i Åmåls kommun, 
Abborretjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Abborretjärnet (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Abborretjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (4,8 ha)
Lilla Abborretjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Nedre Abborretjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Abborretjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Abborretjärnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn